Hisertjärnarna ett par sjöar i Malung-Sälens kommun i Dalarna. De ingår i Dalälvens huvudavrinningsområde:
Hisertjärnarna (Lima socken, Dalarna, 677187-134949), sjö i Malung-Sälens kommun 
Hisertjärnarna (Lima socken, Dalarna, 677209-134954), sjö i Malung-Sälens kommun 

Insjöar i Dalälvens avrinningsområde
Insjöar i Dalarna
Insjöar i Malung-Sälens kommun